Nieznajoma – amerykański film telewizyjny z 1991 roku
 Nieznajoma – włoski film z 2006 roku w reżyserii Giuseppe Tornatore
 Nieznajoma – dwuaktowa opera tragiczna Vincenza Belliniego